Отношения между Гвинеей-Бисау и Россией — двусторонние международные отношения между Гвинеей-Бисау и Россией .

Отношения советского периода 
Отношения между Советским Союзом и Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК), возглавляемой Амилкаром Кабралом, начались в год 50-летия образования СССР и активизировались в 1961 г., когда обучение и вооружение вечеринка началась. В 1965 году первая группа из 75 руководителей ПАИГК начала обучение в советском военном училище в Перевальном, где их обучали навыкам изготовления и применения взрывчатых веществ и партизанской тактике.

Советский Союз и Гвинея-Бисау установили дипломатические отношения 6 октября 1973 года. В 1973 году Советы начали поставлять ПАИГК ракеты класса « земля-воздух» " Стрела-2 " для использования в войне с португальцами . 21 февраля 1975 г. между двумя государствами был подписан ряд соглашений, охватывающих экономическое, техническое, культурное и научное сотрудничество, торговое соглашение и соглашение о воздушном сообщении . С 1974 по 1983 год Советский Союз был единственным поставщиком оружия в Гвинею-Бисау.

После визита Амилкара Кабрала в Москву в 1961 году Советы официально установили связи с вооружённой революционной группой Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК). Советы дали оружие партизанам ПАИГК, в том числе базуки, гранатомёты, автоматы АК-47 и, в конечном итоге (вскоре после убийства Амилкара Кабрала) ракеты «Стрела-2». Советы также обеспечили партизанскую подготовку бойцов ПАИГК в Перевальном , Украина, а также обучение медсестёр. 21 февраля 1975 г. Советы и жители Буссау-Гвинеи подписали двустороннее соглашение, предусматривающее тесные связи; В рамках соглашения Аэрофлот доставлял студентов из Бисау-Гвинеи в Советский Союз для обучения и обучения. В период с 1973 по 1992 год около 3000 молодых жителей Бисау-Гвинеи обучались по стипендиям в Советском Союзе; ещё 3000 стипендий поступили с Кубы и 61 из Восточной Германии. Многие другие подобные культурные, экономические и технические договоры были подписаны между двумя странами. Связи между Советским Союзом, Гвинеей и Бисау ослабли после начала распада СССР в 1991 году. «Огромный запас оружия и боеприпасов советского производства» в стране попал в руки повстанцев во главе с Ансумане Мане .во время гражданской войны в Гвинее-Бисау (1998—1999 гг.).

Отношения с Российской Федерацией

Дипломатические отношения 
31 декабря 1991 года Гвинея-Бисау признала Российскую Федерацию правопреемником Советского Союза после его распада . У Гвинеи-Бисау есть посольство в Москве, у России есть посольство в Бисау . Российские граждане и сотрудники посольства были эвакуированы из Гвинеи-Бисау в 1998 году из-за боевых действий между правительственными силами и силами повстанцев. Нынешним послом России в Гвинее-Бисау является Михаил Валинский, назначенный президентом России Дмитрием Медведевым 1 декабря 2008 г. НынешнийПослом Гвинеи-Бисау в России является Рохерио Араужо Адольфо Герберт, который 14 августа 1997 года вручил верительную грамоту тогдашнему президенту России Борису Ельцину .

Политические связи 
В августе 2001 года Россия списала восемьдесят процентов долга Гвинеи-Бисау, который, по сообщениям, оценивался в 178 миллионов долларов США.

1 марта 2009 года Жоао Бернарду Виейра, президент Гвинеи-Бисау, был убит группой солдат Гвинеи-Бисау . Россия осудила убийство, и, отметив свою солидарность со взглядами Африканского союза , МИД России заявил, что «против насильственной смены власти».

Культурные связи 
Г-н Хелберт был взят в заложники в посольстве в Москве в январе 2005 года студентами из Гвинеи-Бисау, протестовавшими против невыплаты им стипендий.

 

Международные отношения